Ames (la Corunya), municipi de la província de la Corunya a Galícia
 Ames (Iowa), ciutat de l'Estat d'Iowa als Estats Units
 Ames (Kansas), ciutat de l'Estat de Kansas als Estats Units
 Ames (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Ames (Pas de Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais
 Ames (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Ames (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Ames Lake, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington